De kwalificaties voor het FIVB World League 2010 zijn de kwalificaties voor de internationale volleybalcompetitie voor mannen dat gespeeld wordt tussen zestien landen van 4 juni tot 25 juli 2010.

Eerste Ronde

Eerste wedstrijd
Host: Berlijn, Duitsland
Dates: 21-22 augustus 2009

Wedstrijd 2
Gastland: Cairo, Egypte
Data: 4-5 september 2009

Tweede Ronde

First leg
Host: Riesa, Duitsland
Dates: 18-19 september

Tweede wedstrijd
Host: Cairo, Egypte
Dates: 18-19 september

Externe links
 Officiële website van de 2010 FIVB World League Qualification

Volleybal in 2010